Stommel ist 

der Name eines Adelsgeschlechts:
 Stommel (Adelsgeschlecht), bergisches Adelsgeschlecht

der Familienname folgender Personen:
 Dietmar Stommel (* 1941), deutscher Operntenor
 Eduard Stommel (1910–1958), deutscher katholischer Kirchenhistoriker und Archäologe
 Hanna Stommel (1927–2021), deutsche Pädagogin und Heimatforscherin
 Heinrich Stommel (1842–1917), deutsch-amerikanischer Pfarrer
 Henry Stommel (1920–1992), US-amerikanischer Ozeanograph
 Julie Stommel (1813–1888), ab 1835 Julie Fahne, deutsche Stilllebenmalerin
 Karl Stommel (1922–1989), deutscher Lehrer und Historiker
 Leonhard Stommel (1817–1868), preußischer Landrat
 Maria Stommel geb. Furtmann (1914–1990), deutsche Politikerin (CDU)
 Wilhelm Peter Stommel (* 1938), deutscher Politiker (CDU)